Lansburgh ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lansburgh (1872–1937), deutscher Bankier, Herausgeber und Buchautor
 Brian Lansburgh (* 1946), US-amerikanischer Filmproduzent, Kameramann und Autor
 Larry Lansburgh (1911–2001), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Werner Lansburgh (1912–1990), deutscher Schriftsteller und Publizist